Dźawato (gmina Bitola)
 Dźawato (gmina Bogdanci)